El término viuda puede referirse a:

 viuda, mujer que ha sufrido el proceso de viudez.
 la viuda, personaje mitológico.
 viuda, última línea o palabra de un párrafo que aparece aislada.
 el nombre común de la planta Scabiosa atropurpurea;
 varias especies de aves, del género Vidua, reciben el nombre de viuda.